Guegue peut désigner :
 le guègue, un dialecte de l'albanais,
 Guegue, une localité de Sao Tomé-et-Principe.